Торта — река в России, протекает в Рязанской области. Устье реки находится в 511 км по правому берегу реки Оки. Длина реки составляет 10 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России, относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ока от водомерного поста у села Копоново до впадения реки Мокша, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки до впадения Мокши. Речной бассейн реки — Ока.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 09010102312110000026221
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110002622
 Код бассейна — 09.01.01.023
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 
 

Притоки Оки (приток Волги)
Реки Рязанской области